Nowosielscy herbu Sas – polski ród szlachecki
 Nowosielscy herbu Ślepowron – polski ród szlachecki